Arcoíris o arco iris hace referencia a varios artículos:

Fenómeno óptico 
 Arcoíris, fenómeno óptico y meteorológico.
 Arcoíris lunar, tipo de arcoíris que ocurre por la refracción de la luz de la luna sobre una lluvia o neblina nocturna.
 Arcoíris de niebla, tipo de arcoíris que ocurre en la niebla.
 Arco iris de fuego o arco circunhorizontal, fenómeno óptico atmosférico en forma de halo.

Lugares 
 Arco Iris, en Matanzas,Cuba.

Asociaciones extintas 
 Arco Iris Football Club, extinto club de fútbol chileno.
 Arco Iris, extinta banda argentina de rock.

Además 
 Familia Arcoíris
 Arco iris en un paisaje de montañas (h. 1809), cuadro del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich.
 The Rainbow (1989), película dirigida por Ken Russell.